Серге́й Седо́в: 
 Седов, Сергей Владимирович (род. 1958) — советский легкоатлет, тренер.
 Седов, Сергей Львович (1908—1937) — советский учёный, инженер-теплотехник, профессор, военинженер 3-го ранга.